Cassis är ett släkte av snäckor som ingår i familjen hjälmsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjälmsnäckor